OV eller Ov kan syfta på:

 Ordningsvakt
 OV-flyvebåde – ett danskt skol- och spaningsflygplan
 Grumman OV-1 Mohawk – ett amerikanskt spanings- och observationsflygplan från 1960-talet
 North American OV-10 Bronco – ett amerikanskt spanings- och observationsflygplan från 1970-talet
 OV-99 – den andra av den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA:s rymdfärjor
 OV-101 –  den första rymdfärjan som Nasa byggt
 OV-102 –  den första rymdfärja som togs i bruk av NASA
 OV-103 – en amerikansk rymdfärja
 OV-105 – den femte och den senaste av Nasa:s rymdfärjor
 OV Helsingborg HK –  en handbollsklubb från Helsingborg
 Ov Hell – ett norskt black metal-band bildat 2009